Maritieme evenementen
 in Amsterdam; zie Sail Amsterdam
 in Bremen; zie Sail Bremerhaven
 in Delfzijl; zie DelfSail
 in Den Helder; zie Sail Den Helder
 in Kampen (Overijssel); zie Sail Kampen
 in Vlissingen; zie Small sail

Geografische plaatsen
 Sail (onderdistrict), een onderdistrict in regentschap Pekanbaru, Sumatra, Indonesië
 twee Franse gemeenten:
Sail-les-Bains, Loire
Sail-sous-Couzan, Loire

Overig
 Sail (Awolnation), de debuutsingle van de elektronische-rockband Awolnation
 SAIL NV (Suriname American Industries), Surinaams bedrijf in de verkoop van vis en garnalen

Zie ook 
Zeil (schip)